Bernt ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Bernd.

Namensträger 
 Alois Bernt (1871–1945), deutscher Germanist
 Ferdinand Bernt (1876–1915), deutscher Schriftsteller böhmischer Herkunft
 Franz Bernt (1867–1936), österreichisch-böhmischer Landwirt und Politiker (Deutschradikale Partei)
 Josef Bernt (1770–1842), österreichischer Rechtsmediziner
 Karl Bernt (1871–1952), deutscher Architekt
 Reinhold Bernt (1902–1981), deutscher Schauspieler
 Rudolf Bernt (1844–1914), österreichischer Architekt und Maler

Weblinks 
 Bernt bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname